Технополіс — мережа техномаркетів аудіо, відео та побутової техніки в Україні. Крамниці розташовані в більш ніж 20 містах України.
 Технополіс — центр впровадження досягнень науки й техніки.
 Соціотехнополіс — це просторово обмежена система житлових та соціально-побутових об'єктів, де за цілеспрямованої підтримки держави створюються умови для інноваційного розвитку суспільства.